Едуард Білогуров (1947—1998) — білоруський художник.
 Білогуров Олександр Іванович (1914—1942) — радянський військовий льотчик, учасник Другої світової війни, старшина. Герой Радянського Союзу.